Franklin Boulevard Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Franklin Boulevard Historic District (Pontiac, Michigan), NRHP-ID 83000888
 Franklin Boulevard Historic District (Cleveland, Ohio), NRHP-ID 89000430